Eliaskirche steht für Kirchengebäude, die in der Regel nach dem Propheten Elias benannt sind.

Bosnien und Herzegowina 
 Kirche Hl. Prophet Elias, in der Stadt Ilijaš
 Kirche Hl. Prophet Elias, in der Siedlung Janja, der Opština Bijeljina
 Kirche Hl. Prophet Elias, im Dorf Ostojićevo, der Opština Bijeljina
 Kirche Hl. Prophet Elias, in der Stadt Teslić

Bulgarien 
 In Wischowgrad befindet sich eine orthodoxe Kirche St. Prophet Elias (Wischowgrad)

Dänemark 
 Eliaskirche (Kopenhagen)

Deutschland 
 Eliaskirche (Berlin), heute MACHmit! Museum für Kinder
 Eliaskirche (Dortmund)
 Eliaskirche (Langenhagen)

Griechenland 
 Kirche des Propheten Elias (Thessaloniki)

Irak 
 St. Elias (Ankawa)

Kasachstan 
 Prophet-Elija-Kirche (Scharkent)

Kosovo 
 St.-Elias-Kirche (Vushtrria)

Kroatien 
 Sankt-Elija-Kirche

Libanon 
 St. Elias und St. Gregor, Beirut

Österreich 
 Pfarrkirche Solarcity, Linz

Rumänien 
 Kirche des Heiligen Elias (Fabric), Timişoara, Rumänien

Russland 
 Eliaskirche (Borowsk)
 eine Bezeichnung der Christi-Geburt-Kirche (Kostroma)
 Elija-Kirche (Mitschurinsk)
 Eliaskirche (Potschep)

Serbien 
 Kirche Hl. Prophet Elias, in der Hauptstadt Belgrad
 Kirche Hl. Prophet Elias, im Dorf Lok der Opština Titel

Syrien 
 Sankt-Elias-Kathedrale, Aleppo
 Prophet-Elias-Kathedrale, Aleppo
 Eliaskirche, Izra'
 St.-Elias-Kirche, Kusseir

Ukraine 
 Elias-Kirche (Kiew)
 Eliaskirche (Illinska zerkwa, 1653) in Subotiw (Bilder hier)

Liste (Kirchengebäude nach Name)